Gruppe der Fünf steht für:

 Gruppe der Fünf oder Das mächtige Häuflein, eine Gruppe russischer Komponisten 
 Grupo dos Cinco, eine brasilianische Gruppe von Künstlerinnen und Schriftstellern
 die Fünfergruppe bzw. Fünf-Mann-Gruppe der Kulturrevolution, siehe unter Gruppe Kulturrevolution#Fünfergruppe